Lennart Reuterskiöld kan avse:

Lennart Reuterskiöld (landshövding) (1859–1944), en svensk officer och ämbetsman
Lennart Reuterskiöld (militär) (1767–1832), en svensk generalmajor och vice landshövding
Lennart Reuterskiöld (sångtextförfattare) (1898–1986), en svensk sångtextförfattare och musikförläggare

Se även
Gustaf Lennart Reuterskiöld, en svensk diplomat